Le detentrici del titolo erano Ysaline Bonaventure e Rebecca Peterson ma Bonaventure ha deciso di non prendere parte alla competizione. Peterson ha deciso di fare coppia con Julia Glushko perdendo al primo turno da Paula Cristina Gonçalves e Sanaz Marand.

Verónica Cepede Royg e María Irigoyen hanno sconfitto in finale Tara Moore e Conny Perrin per 6–1, 7–65.

Teste di serie 

  Anastasija Rodionova /  Stephanie Vogt (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Sílvia Soler Espinosa (quarti di finale)

  Danka Kovinić /  Andreea Mitu (primo turno) 
  Verónica Cepede Royg /  María Irigoyen (campionesse)

Wildcard 

  Carolina Alves /  Heidi El Tabakht (primo turno)

  Alizé Lim /  Francesca Schiavone (semifinale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2016
WTA Tour 2016